Может обозначать:

 Западная долгота — географическая координата в ряде систем сферических координат.
 Звезда Давида — древний символ, эмблема в форме шестиконечной звезды.
 Золотой дождь — многозначное словосочетание.
 Звуковая дорожка — запись звука в виде непрерывной линии на каком-либо носителе.
 Звуковая дорожка МК
 Здание — разновидность наземного строительного сооружения.